Plaats in Indonesië
 Tengguli (Bangsri), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java
 Tengguli (Tanjung), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java